Desa Sekarputih kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sekarputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,45, long 111,26), Jawa Timur, 
 Desa Sekarputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 112,44), Jawa Timur, 
 Desa Sekarputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 112,90), Jawa Timur, 
 Desa Sekarputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 111,88), Jawa Timur, 
 Desa Sekarputih (administrativ by i Indonesien, lat -7,90, long 113,84), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar